Beli Potok je lahko naselje:
 Beli Potok pri Frankolovem (Slovenija)
 Beli Potok pri Lembergu (Slovenija)
 Beli Potok, Knjaževac (Srbija)
 Beli Potok, Leskovac (Srbija)
 Beli Potok, Sokobanja (Srbija)
 Beli Potok, Voždovac (Srbija)
ali vodotok (potok)